Klucz bezeichnet in Polen

eine Ortschaft in der Gemeinde Ujazd (Oppeln), Woiwodschaft Oppeln
einen Stadtteil von Jaworzno, Woiwodschaft Schlesien
einen Stadtteil von Stettin, Woiwodschaft Westpommern, siehe Klucz (Stettin)